En Pologne, Czechów peut désigner :
 Czechów, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Czechów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.